Thomas Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Thomas Oppermann (Jurist) (1931–2019), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thomas Oppermann (Politiker) (1954–2020), deutscher Politiker (SPD)